El término pinos hace referencia a varios artículos:

Lugares

En España
Pinos, localidad del municipio de L'Atzúbia, provincia de Alicante;
El Pinós/Pinoso, municipio de la provincia de Alicante;
Sant Pau de Pinós, localidad del municipio de Santa Maria de Merlès, provincia de Barcelona;
Cuatro Pinos, localidad del municipio de El Puerto de Santa María, provincia de Cádiz;
Pinos Genil, municipio de la provincia de Granada;
Pinos Puente, municipio de la provincia de Granada;
Pinos del Valle, localidad del municipio de El Pinar, provincia de Granada;
Pinos de Trigueros, localidad del municipio de Trigueros, provincia de Huelva;
Pinos, localidad del municipio de San Emiliano, provincia de León;
Pinós, municipio de la provincia de Lérida;
Pinos de Alhaurín, localidad del municipio de Alhaurín de la Torre, provincia de Málaga;
Dos Pinos, localidad del municipio de Los Llanos de Aridane, provincia de Santa Cruz de Tenerife;
Dos Pinos, localidad del municipio de El Paso, provincia de Santa Cruz de Tenerife;
Pinos Altos, localidad del municipio de Mairena del Alcor, provincia de Sevilla.

En Estados Unidos
Pinos Altos, una localidad en Nuevo México.

En México
Pinos Altos, una localidad en el estado de Chihuahua;
Pinos, un municipio en el estado de Zacatecas;
Pinos, una localidad en el municipio anterior.

En botánica
Plural de pino, género de plantas.

En la música

Pinos de Roma, una de las principales obras del compositor italiano Ottorino Respighi.